Список таксонов животных, названных в честь людей включает виды и роды животных, которые получили свои научные названия в честь людей.

Наибольшее число таксонов животных посвящено Чарлзу Дарвину. В честь известного английского натуралиста названо около 300 видов, родов и других таксономических групп животного мира из 9 типов. Кроме Дарвина в десятку учёных по числу названных в их честь видов входят Альфред Рассел Уоллес, Джозеф Долтон Гукер, Уильям Джексон Гукер, Александр фон Гумбольдт, Аугусто Вебербауэр, Джулиан Альфред Стейермарк, Cyrus Guernsey Pringle, Willy Kuschel (более 200 видов), Geoffrey Monteith (более 200 видов).



Список таксонов животных 
После названия рода или вида (биномена) приводится имя персоны, в честь которой назван этот таксон.

A 
 Ablerus longfellowi — Генри Уодсворт Лонгфелло, поэт
 Acanthosquilla sirindhorn — Sirindhorn, принцесса Таиланда
 Aegrotocatellus jaggeri — Мик Джаггер, рок-музыкант
 Aeschylia — Эсхил, драматург
 Aesopichthys — Эзоп, баснописец,
 Agaporomorphus colberti — Стивен Кольбер, актёр
 Agathidium bushi — Джордж Уокер Буш, Президент США
 Agathidium cheneyi — Дик Чейни, министр обороны США
 Agathidium cortezi — Эрнан Кортес, конкистадор
 Agathidium rumsfeldi — Дональд Рамсфелд, министр обороны США
 Agra catbellae — Кэтрин Белл, актриса
 Agra katewinsletae — Кейт Уинслет, актриса
 Agra liv — Лив Тайлер, актриса
 Agra schwarzeneggeri — Арнольд Шварценеггер, актёр и политик
 Albunea groeningi — Мэтт Грейнинг, продюсер
 Aleiodes gaga — Леди Гага, певица
 Aligheria — Данте Алигьери, поэт
 Aligherinia — Данте Алигьери
 Allendia — Сальвадор Альенде, политик
 Amaurotoma zappa — Фрэнк Заппа, музыкант
 Amphinema rollinsi — Генри Роллинз, музыкант
 Anacroneuria carole — Кэрол Кинг, музыкант
 Anacroneuria taylori — Джеймс Тейлор, музыкант
 Anatoma tobeyoides — Марк Тоби, художник
 Anelosimus nelsoni — Нельсон Мандела, политик
 Angeliconana — Фра Беато Анджелико, художник
 Anhanguera spielbergi — Стивен Спилберг, режиссёр
 Anillinus docwatsoni — Doc Watson, гитарист
 Anomphalus jaggerius — Мик Джаггер, рок-музыкант
 Anophthalmus hitleri — Адольф Гитлер<ref>Being a beetle is probably not easy. Even less so, when you’re named after Adolf Hitler , accessed on May 8, 2009</ref>
 Anselmella — Ансельм Кентерберийский, философ, архиепископ
 Anthemiella — Анфимий из Тралл, математик и архитектор
 Apistogramma mendezi — Чико Мендес, политик и эколог
 Aprostocetus lenini — Ленин, политик
 Aptostichus angelinajolieae — Анджелина Джоли, актриса
 Aptostichus stephencolberti — Стивен Кольбер
 Arcticalymene cooki — Пол Кук, рок-музыкант (Sex Pistols)
 Arcticalymene jonesi — Стив Джонс, рок-музыкант (Sex Pistols)
 Arcticalymene matlocki — Глен Мэтлок, рок-музыкант (Sex Pistols)
 Arcticalymene rotteni — Джонни Роттен, рок-музыкант (Sex Pistols)
 Arcticalymene viciousi — Сид Вишес, рок-музыкант (Sex Pistols)
 Arsinoitherium — Арсиноя II, царица Египта
 Arthurdactylus conandoylei — Артур Конан Дойль, писатель.
 Attenborosaurus — Дэвид Аттенборо, телеведущий и натуралист.
 Avahi cleesei — Джон Клиз, актёр.
 Avalanchurus simoni — Пол Саймон, рок-музыкант
 Avalanchurus garfunkeli — Арт Гарфанкел, музыкант, актёр
 Avalanchurus lennoni — Джон Леннон, рок-музыкант
 Avalanchurus starri — Ринго Старр, рок-музыкант

 B 
 Bachiana — Иоганн Себастьян Бах, композитор
 Baeturia hardyi — Оливер Харди, актёр
 Baeturia laureli — Стэн Лорел, актёр
 Bagheera kiplingi — Редьярд Киплинг, писатель
 Balboa — Васко Нуньес де Бальбоа, конкистадор
 Baru darrowi — Paul Darrow, актёр
 Bauhinia sirindhorniae — Sirindhorn
 Beethovena — Людвиг ван Бетховен
 Bishopina mozarti — Вольфганг Амадей Моцарт, композитор

 Borrowella — George Borrow, писатель
 Boudiennyia — Semion Boudienny
 Brachypanorpa sacajawea — Сакагавея, женщина из индейского племени северных шошонов
 Bufonaria borisbeckeri — Boris Becker, теннисист
 Buddhaites — Будда Шакьямуни, основатель буддизма
 Bumba lennoni — Джон Леннон, музыкант
 Buonapartea — Наполеон, император
 Bushiella beatlesi — The Beatles, рок-группа

 C 
 Caligula — Калигула
 Caloplaca obamae — Барак Обама
 Calponia harrisonfordi — Харрисон Форд
 Campsicnemus charliechaplini — Чарли Чаплин
 Captaincookia — Джеймс Кук
 Carlyleia — Томас Карлейль
 Carmenelectra — Кармен Электра
 Cleopatrodon — Клеопатра
 Confucius — Конфуций
 Confuciusornis sanctus — Конфуций — «holy Confucius' bird».

 D 
 Daisya obriani — Патрик О’Брайан, писатель
 Dalailama — Далай-лама
 Dasykaluta rosamondae — Розамонда Клиффорд, возлюбленная короля Генриха II Плантагенета
 Dasyurus spartacus — Спартак, римский раб-гладиатор
 Davincia — Леонардо да Винчи
 Depressizona exorum — The Ex, панк-группа из Нидерландов
 Descampsia — Jean-Baptiste Descamps, художник и писатель
 Descampsina — Jean-Baptiste Descamps
 Diamphipnoa colberti — Стивен Кольбер, актёр
 Dicrotendipes thanatogratus — Grateful Dead, рок-группа
 Diplodocus carnegii — Эндрю Карнеги, филантроп
 Draculoides bramstokeri — Брэм Стокер, писатель

 E 
 Effigia okeeffeae — Джорджия О'Киф, художница
 Elijahia — Илия (пророк)
 Elysia manriquei — César Manrique, архитектор
 Emersonella — Ральф Уолдо Эмерсон, мыслитель
 Emersonia — Ральф Уолдо Эмерсон
 Emersonopsis — Ральф Уолдо Эмерсон
 Equus grevyi — Жюль Греви, политик
 Eristalis alleni — Пол Аллен, создатель Microsoft
 Eristalis gatesi — Билл Гейтс, создатель Microsoft
 Euphorbia regis-jubae — Juba II
 Evita — Мария Эва Дуарте де Перон (Эвита), первая леди

 F 
 Fernandocrambus chopinellus — Фредерик Шопен, композитор
 Finlayia — Джордж Финлей, историк

 Froudeana — James Anthony Froude, историк
 Funkotriplogynium iagobadius*  — Джеймс Браун, музыкант, чьё имя передано на латинском языке: Iago (="James") и badius (="Brown")

 G 
 Gabrius tolkieni — Джон Рональд Руэл Толкин
 Gazella bilkis — Царица Савская (или Билкис)
 Gentiana — Гентий
 Gnathia beethoveni — Людвиг ван Бетховен
 Gnathia marleyi — Боб Марли
 Goetheana — Гёте
 Goetheana shakespearei — Гёте и Шекспир
 Goethella — Гёте
 Gorbiscape gorbachevi — Горбачёв, Михаил Сергеевич

 H 
 Hannibalia — Ганнибал, полководец
 Harpagus — Гарпаг, военачальник
 Herodotia — Геродот, историк
 Hydroscapha redfordi — Роберт Редфорд, актёр
 Hyla stingi — Стинг, рок-музыкант
 Hyloscirtus princecharlesi — принц Чарльз

 I 
 Ibyka — Ивик, лирик
 Idiomacromerus longfellowi — Генри Уодсворт Лонгфелло, поэт
 Idiogramma elbakyanae — Александра Элбакян, основатель сайта Sci-Hub

 J 

 Jenghizkhan — Чингисхан

 K 
 Strumigenys karawajewi — Владимир Афанасьевич Караваев, мирмеколог
 Keatsia — Джон Китс, поэт
 Kerygmachela kierkegaardi — Сёрен Обю Кьеркегор, философ
 Khruschevia ridicula — Никита Сергеевич Хрущёв, политик

 L 
 Lamennaisia — Ламеннэ, писатель, аббат
 Leaellynasaura — Лиеллин, дочь палеонтологов Тома Рича и Патриции Викерс-Рич
 Legionella shakespearei — Уильям Шекспир, драматург и поэт
 Leonardo davincii — Леонардо да Винчи, художник и учёный
 Lepidoteuthis grimaldii — Альбер I (князь Монако)
 Lepithrix freudi — Зигмунд Фрейд, психолог
 Leucothoe tolkieni — Джон Р. Р. Толкин, писатель
 Lincolna — Авраам Линкольн, политик
 Lincolnanna — Авраам Линкольн
 Litarachna lopezae — Дженнифер Лопес
 Livyatan melvillei — Герман Мелвилл, писатель и моряк
 Loxosomatoides sirindhornae — Sirindhorn
 Lutheria — Мартин Лютер, богослов

 M 
 Mackenziurus johnnyi — Джонни Рамон
 Mackenziurus joeyi — Джоуи Рамон
 Mackenziurus deedeei — Dee Dee Ramone
 Mackenziurus ceejayi — C. J. Ramone
 Masiakasaurus knopfleri — Марк Нопфлер
 Marxella — Карл Маркс
 Mesoparapylocheles michaeljacksoni — Майкл Джексон
 Microchilo elgrecoi — El Greco
 Microchilo murilloi — Bartolomé Esteban Murillo
 Milesdavis — Miles Davis
 Mozartella beethoveni — Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен
 Myrmekiaphila neilyoungi — Нил Янг

 N 
 Nabokovia — Владимир Набоков
 Nanocthulhu lovecrafti — Говард Филлипс Лавкрафт
 Neanthes roosevelti — Франклин Делано Рузвельт, политик
 Nelloptodes gretae — Грета Тунберг, экоактивистка
 Neomegamphopus roosevelti — Франклин Делано Рузвельт
 Neoperla teresa — Teresa Heinz, филантроп

 Norasaphus monroeae — Мэрилин Монро, актриса

 O 
 Orectochilus orbisonorum — Рой Орбиссон, музыкант
 Ornithoptera alexandrae — Александра Датская, королева
 Orontobia dalailama — Далай Лама
 Orsonwelles — Орсон Уэллс
 Ototyphlonemertes chernyshevi (морской червь, Enopla) — в честь российского профессора ДВФУ Алексея Чернышева
 Ovidia — Овидий

 P 
 Pachygnatha zappa — Фрэнк Заппа, музыкант
 Papasula abbotti costelloi — Лу Костелло, актёр
 Parides montezuma — Монтесума II, император
 Paroxyna cleopatra — Клеопатра VII, царица
 Paroxyna messalina — Мессалина
 Peinaleopolynoe elvisi — Элвис Пресли, музыкант
 Perirehaedulus richardsi — Кит Ричардс, рок-музыкант
 Petrochirus diogenes — Диоген, философ
 Petula — Петула Кларк, певица
 Pheidole harrisonfordi — Харрисон Форд, актёр
 Pheidole roosevelti — Теодор Рузвельт, политик
 Phialella zappai — Фрэнк Заппа
 Phricotelphusa sirindhorn — Sirindhorn
 Phuwiangosaurus sirindhornae — Sirindhorn

 Plato — Платон
 Plutarchia — Плутарх
 Poanes hobomok — Hobomok
 Podocyrtis goetheana — Иоганн Вольфганг фон Гёте, поэт
 Potanthus confucius — Конфуций, мыслитель
 Preseucoila imallshookupis — Элвис Пресли
 Psephophorus terrypratchetti — Терри Пратчетт, писатель
 Pseudocorinna brianeno — Брайан Ино, музыкант
 Pseudoparamys cezannei — Поль Сезанн, художник
 Pundamilia nyererei — Джулиус Камбарадже Ньерере, политик
 Pycnomma roosevelti — Франклин Делано Рузвельт, политик

 Q 
 Qiliania graffini — Грег Граффин, рок-музыкант

 R 

 Raffaellia — Рафаэль, живописец
 Raphaelana — Рафаэль
 Raphaelonia — Рафаэль
 Rasnitsynitilla — Расницын, энтомолог
 Renaniana — Жозеф Эрнест Ренан, писатель
 Richteria — Jean Richter
 Rostropria garbo — Грета Гарбо
 Rotaovula hirohitoi — Хирохито, император

 S 
 Scaptia beyonceae — Бейонсе

 T 
 Taeniopteryx mercuryi — Фредди Меркьюри, рок-музыкант
 Tarsius sirindhornae — Sirindhorn
 Tassonia — Алессандро Тассони, писатель
 Tecunumania — Tecún Umán, правитель Киче (племени майя)
 Tennysoniana — Альфред Теннисон, поэт
 Thalesanna — Фалес Милетский, философ и математик
 Thoreauella — Генри Дэвид Торо, писатель, мыслитель, натуралист
 Thoreauia — Генри Дэвид Торо
 Thysania agrippina — Юлия Агриппина, внучка императора Октавиана Августа
 Tianchisaurus nedegoapeferima — динозавр, названный в честь группы актёров (Сэм Нилл, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Ричард Аттенборо, Bob Peck, Martin Ferrero, Ariana Richards, и Джозеф Маццелло) за их участие в фильме Парк Юрского периода.
 Trypanosoma irwini — Стив Ирвин, натуралист и тележурналист
 Trigona sirindhornae — Sirindhorn

 V 
 Vallaris zappai — Фрэнк Заппа, музыкант
 Victoria regina — Королева Виктория

 W 

 Whittieria — Джон Гринлиф Уиттьер, поэт

 X 
 Xanthosomnium froesei — Edgar Froese, музыкант группы Tangerine Dream (="Xanthosomnium")
 Xenopsylla cheopsis — Хеопс, фараон

 Z 
 Zaglossus attenboroughi — Дэвид Аттенборо, ведущий и натуралист
 Zamenhofella — Людвик Лазарь Заменгоф, создатель эсперанто
 Zappa'' — Фрэнк Заппа, музыкант

См. также 
 Роды растений, названные в честь людей
 Эпонимы в минералогии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  Illustrator: Emily S. Damstra.
 Piotr Jóźwiak, Tomasz Rewicz, and Krzysztof Pabis. (2015). Taxonomic etymology — in search of inspiration. — Zookeys. 2015; (513): 143—160. (2015 Jul 16). doi: 10.3897/zookeys.513.9873
 Dance S.P. (2009). A name is a name is a name: some thoughts and personal opinions about molluscan scientific names. Zoolog Mededel, 2009, 565—576.
 Lalchhandama K. (2014). Taxonomic (r)evolution, or is it that zoologists just want to have fun? — Science Vision 14(4), 221—233. ISSN (online) 2229-6026
 Milius S. (2001). A fly called Iyaiyai and other true stories of scientific name-calling. Science News, 159, 330.
 Wright J. (2014). The Naming of the Shrew: A Curious History of Latin Names. Bloomsbury Publishing.

Ссылки 
 Необычные латинские названия насекомых. molbiol.ru
 Коллекция имён по Профессору.
 
 Десять видов животных, названных в честь знаменитостей.
 
 
 Scientific Names Curious Scientific Names. cache.ucr.edu
 Как дают названия новым видам животных и растений. Часть 1. sci-dig.ru
 Как дают названия новым видам животных и растений. Часть 2. sci-dig.ru
 The ETYFish Project. Fish Name Etymology Database.
 Насекомые, еда и малые планеты, названные в честь рок-музыкантов. Rockcult.ru.

Списки животных
Списки эпонимов
Систематика животных
Списки объектов, названных в честь людей